Ricardo López puede referirse a:

 Ricardo López Jordán (padre) (1793-1846), militar argentino;
 Ricardo López Jordán (1822-1889), militar argentino;
 Ricardo López Méndez (1903-1989), poeta mexicano, nacido en Yucatán;
 Ricardo López Aranda (1934-1996), dramaturgo español;
 Ricardo López Murphy (1951-), economista y político argentino.
 Ricardo El Finito López Nava (1967-), boxeador mexicano; o
 Ricardo López Felipe (1971-), futbolista español.
 Ricardo López Mendoza (1981-), futbolista ecuatoriano.
 Ricardo López (suicida) (1975-1996), acosador de Björk.